Roger Dubé (né le  à Sept-Îles dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel franco-canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière en jouant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Remparts de Québec en 1982-1983. Par la suite, il joue pendant des années dans la LHJMQ avant de quitter l'Amérique du Nord pour rejoindre la France et les Dogues de Bordeaux alors en Nationale 1B.

Il participe à la montée en Nationale 1A, élite française dans laquelle il fait ses débuts en 1989 avec Bordeaux. Il rejoint ensuite les Écureuils de Picardie en 1991 puis les Albatros de Brest en 1994 pour trois saisons et remporte avec eux la Coupe Magnus en 1996 et 1997. Il joue ensuite avec les Huskies De Kassel (Allemagne) avant de revenir en Picardie où il remporte une nouvelle fois la Coupe Magnus en 1998-1999. Sa fin de carrière est marquée par de nombreux changements d'équipe. 

En 2002, il devient entraîneur de l'équipe du Lyon Hockey Club, souhaitant mettre fin à sa carrière de joueur pour se consacrer à cette fonction. Il prend sa retraite définitive en 2005 après 755 matchs joués et 817 buts inscrits.

De retour au Canada, il devient entraîneur dans sa ville natale ; tout d'abord en 2007 avec l'équipe senior puis en 2009 avec l'équipe Midget BB.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de France au cours de six compétitions internationales. Lors du championnat du monde 1997, avec 7 buts marqués, il termine à la première place des buteurs du tournoi en compagnie des tchèques 
Martin Procházka et Vladimír Vůjtek.

Championnat du monde 
1994
1995
1996
1997
1998

Jeux olympiques d'hiver 
1998 - place

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

En équipe de France

Références 

Naissance en octobre 1965
Naissance à Sept-Îles
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur des Generals de Saginaw
Joueur des Chevaliers de Longueuil
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur des Kassel Huskies
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur du Lyon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace